6 може мати такі значення:

 Цифра 6.
 6 — натуральне число шість.
 6 рік до нашої ери
 6 рік нашої ери
 6-те тисячоліття до н. е. — проміжок з 6000 по 5001 рік до нашої ери.
 6-те тисячоліття — проміжок з 5001 по 6000 рік нашої ери.

Див. також 
 Шестірка
 VI (значення)
 VI століття до н. е. — проміжок з 600 по 501 рік до нашої ери.
 VI століття — проміжок з 501 по 600 рік нашої ери.